Финал Кубка Франции по футболу 2013 года прошёл в пятницу 31 мая на «Стад де Франс» и стал 96-м финалом Кубка Франции. В финале встретились клубы Лиги 1 «Эвиан» и «Бордо».

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

Перед матчем 
«Эвиан» впервые в своей истории вышел в финал кубка Франции. Для «Бордо» этот финал стал 10-м. Предыдущий раз клуб из Аквитании играл в финале национального кубка 10 июня 1987 года, когда победил марсельский «Олимпик» со счётом 2:0 и стал трёхкратным обладателем трофея.

В сезоне 2012/13 команды к тому моменту встретятся дважды. Матч, проходивший 11 августа 2012 года на «Парк де Спорт» завершился победой «Бордо» со счётом 3:2.
.
Во второй раз команды сыграют между собой в последнем туре чемпионата 26 мая 2013 года.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Финал Кубка Франции 2013 на сайте Федерации футбола Франции

2013
Франция
Кубок Франции 2013
Кубок Франции 2013
Май 2013 года
События 31 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2013 году